Суперлига 2014/2015 — 13-й розыгрыш мужской Суперлиги, 2-го по значимости дивизиона чемпионата России среди мужских профессиональных баскетбольных команд, проводимый под эгидой РФБ. Турнир стартовал 4 октября 2014 и завершился 15 мая 2015 года. В нём принимают участие 16 команд, которые в регулярном чемпионате сыграют друг против друга в два круга — дома и на выезде. Лучшие восемь команд по итогам регулярного сезона выйдут в плей-офф.

Число легионеров в заявке каждой команды должно быть ограничено двумя игроками.

Две худшие команды по итогам чемпионата Суперлиги, отправятся в Высшую лигу в сезоне 2015/2016. Победитель Суперлиги получит право на участие в Кубке вызова ФИБА 2015/2016.

Формат 
В регулярном сезоне команды играют друг с другом в два круга дома и на выезде. Команды, занявшие по итогам регулярного сезона места с 1-го по 8-е, попадают в плей-офф за 1-8 места. Команды, занявшие места с 9-го по 16-е, также проводят плей-офф за 9-16 места.

В плей-офф за 1-8 места серии 1/4 финала проводятся по схеме 1+1+1 (до 2-х побед), где преимущество своей площадки в 1-м матче (а также в 3-м, в случае необходимости) получает команда, занявшая более высокое место по итогам регулярного сезона. Серии 1/2 финала за 1-4 места, игры за 1, 3 места проводятся по схеме 2+2+1 (до 3-х побед), где преимущество своей площадки в 1-м и 2-м матчах (а также в 5-м, в случае необходимости) также получает команда, занявшая более высокое место по итогам регулярного сезона. Серии 1/2 финала за 5-8 места, игры за 5, 7 места проводятся по схеме 1+1+1, аналогично сериям 1/4 финала.

В плей-офф за 9-16 места серии 1/4, 1/2 финала, игры за 9, 11, 13, 15 места проводятся по схеме 1+1, где преимущество своей площадки в 1-м матче получает команда, занявшая более высокое место по итогам регулярного сезона. Команда, имеющая по итогам двух матчей наибольшее суммарное количество очков, становится победителем пары. В случае, если по окончании второй игры суммарный счёт двух игр равный у обеих команд, назначается дополнительное время для определения победителя.

Участники

Изменения по сравнению с прошлым сезоном 
По итогам сезона 2013/2014 Суперлигу покинули саратовский «Автодор», перешедший в ПБЛ и Единую лигу ВТБ как победитель Суперлиги, а также саранский «Рускон-Мордовия» и ростовский «Атаман». Вместо них состав Суперлиги пополнили московский МБА, «Химки-Подмосковье» и рекомендованные Исполкому РФБ для включения в состав участников ижевский «Купол-Родники» и «Алматинский легион» из Алма-Аты. Также в сезоне 2014/2015 в Суперлиге примет участие резервная сборная России по баскетболу, которая будет выступать под названием «Россия». Помимо этого ожидалось вступление в состав участников тобольского «Нефтехимика».

Команды и стадионы

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Плей-офф

Плей-офф за 1-8 места

Матчи за 5-8 места

Плей-офф за 9-16 места

Матчи за 13-16 места

Итоговое положение команд

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2014/2015
 Кубок России 2014/2015
 Единая лига ВТБ 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российской федерации баскетбола

Чемпионат России по баскетболу
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе